Stefan Branković ist der Name folgender Personen:

* Stefan Branković (Despot) (1417–1476), serbischer Despot
 Stefan Branković (Fußballspieler) (* 1994), serbischer Fußballspieler